Marseillan est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :
 Marseillan, commune française du Gers
 Marseillan, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Auterive
 Marseillan, commune française de l'Hérault
Voir aussi : chronologie de Marseillan, histoire de Marseillan
 Marseillan, commune française des Hautes-Pyrénées
 Marseillan-Débat, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Beaumarchés

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France